Баки́нська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Баку, столиці Азербайджану.

Бакинська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Бакинська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Бакинська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Бакинська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Бакинська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Бакинська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці